Diese Liste der Spieler von CFR Cluj gibt all jene Spieler wieder, die seit dem Aufstieg in die Divizia A (2004) im Kader des Vereins standen und zumindest ein Spiel für Cluj absolviert haben. Die Daten aus den Spielzeiten vor dem Aufstieg 2004 sind nicht oder nur teilweise in der Liste enthalten.

Legende und Kriterien 
 Nachname, Vorname: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft werden beide Länder angezeigt.
 von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader. Bei zwei- oder dreifacher Jahreszahl bedeutet das, dass der Spieler zwei- oder dreimal in den Kader des Vereins eintrat.
 bis: Nennt letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit. Bei zwei- oder dreifacher Jahreszahl bedeutet das, dass der Spieler zwei- oder dreimal den Verein verließ.
 Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für CFR Cluj absolviert hat.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für CFR Cluj absolviert hat.
 Nationalspieler: Gibt mittels × darüber Auskunft, ob der jeweilige Spieler jemals für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes spielte, ganz egal ob dies vor, während oder nach seinem Engagement bei Cluj erfolgt ist.

Spielerliste 
Stand: 30. Juni 2009

Weblinks 
 Alle Spieler bei transfermarkt.at
 Spieler von A–Z bei weltfussball.at

!
Cluj Cfr
Fussballspieler Cluj Cfr